Plaats in Indonesië
 Kendaldoyong (Petarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kendaldoyong (Wonosalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java